The Sign of Four oder The Sign of the Four (engl. Das Zeichen der Vier) steht für:

 The Sign of Four, Originaltitel von Das Zeichen der Vier, Romans von Arthur Conan Doyle
 The Sign of Four, Alternativtitel von Sherlock Holmes Solves the Sign of the Four, Film  von 1913
 The Sign of Four, Originaltitel von Das Zeichen der Vier (1923), Film von 1923
 The Sign of Four, Originaltitel von Das Zeichen der 4, Film von 1932
 The Sign of Four, Originaltitel von Im Zeichen der Vier, Film von 1983
 The Sign of Four, Originaltitel von Das Zeichen 4, Folge der Fernsehserie „Die Abenteuer des Sherlock Holmes“
 The Sign of the Four, Originaltitel einer Folge von Sherlock Holmes (Fernsehserie, 1965)
 The Sign of the Four (2001), kanadischer Fernsehfilm von 2001